A Repescagem para o Grupo Mundial da Copa Davis é a fase de disputas entre as equipes do Grupo Mundial derrotadas na primeira fase e os classificados do Grupo I dos grupos regionais. Ocorreu entre os dia 12 e 14 de setembro.

Equipes

Perdedores do Grupo Mundial:

Vencedores dos Grupos Regionais

Índia vs. Sérvia

Brasil vs. Espanha

Israel vs. Argentina

Canadá vs. Colômbia

Estados Unidos vs. Eslováquia

Austrália vs. Uzbequistão

Países Baixos vs. Croácia

Ucrânia vs. Bélgica

Ligação externa 

  

Copa Davis de 2014